En français, le mot valachie, prononcé, et parfois écrit « valaquie » est une dénomination polysémique, pouvant être :
 un nom commun (désignant des communautés populaires romanophones de l'Europe du Sud-Est) ;
 un nom propre désignant l'un ou l'autre des pays traditionnels ou des États gouvernés par la noblesse roumaine.

Cet article traite du nom commun ; pour le nom propre, voir Valachie (région), Valachie intérieure, Bogdano-Valachie, Hongro-Valachie, Valaquie morave et Valaques.

Origine 

Le mot walach tire son origine de l'ancien germanique walh qui signifie « locuteur d'une langue celtique ou latine » et qui lui-même viendrait du nom d'un peuple celte : les Volques. Walach désignait aussi des Celtes : les Welsh des Anglo-Saxons, les Walhs des Francs. Le « W » germanique donne un G dur en français : Welsh a donné « Galles » (Pays de…) et Walh : « Gaule », que les lettrés ont rapproché de la Gallia romaine. Le patronyme d'origine flamande De Gaulle signifie aussi « le non-germain ». Selon R. Rohlfs, "Walh" aurait également donné Galles (pour Wales), pays Gallo et Gaule en français d'oïl, car dans cette langue le wa initial et le alh donnent respectivement ga (wardan = garder, waidanjan = gagner) et aule (salh = saule) : Gaule ne viendrait donc pas du latin savant Gallia qui en français courant aurait donné "Geaille" (car les latins ga initial et li devant voyelle donnent en langue d'oïl respectivement ja ou gea comme dans galbinum = jaune, gaiium = geai ou gabatam = jatte, et ill comme dans alium = ail ou filiam = fille). Ce mot aurait également donné les mots Wallon et Wallonie dont la région fut l'une des zones frontières entre les anciens territoires Celtes et Germaniques (voir l'Histoire du terme Wallon et l'Histoire du terme Valaque).

Spécificité 

Historiquement, il ne faut pas confondre les  (nom commun) avec les régions historiques de Roumanie (noms propres). Pour qu’un pays traditionnel ou une  soit une , il faut qu’il se soit gouverné de manière autonome par une noblesse roumaine selon le  (). Par exemple :
 bien que son nom ait une étymologie roumaine et qu'historiquement une partie de ses habitants soit de souche roumaine, le Pays de la Bârsa (roumain : Țara Bârsei) n'est pas une  car elle fut d'abord un fief de l'ordre Teutonique de 1211 à 1225 ;
 même chose pour le pays de Călata qui est une région ethnographique hongroise même si elle comporte une importante population roumaine ;
 au Maramureș, si le voïvodat de Marmatie est bien une  (il était gouverné selon le  jusqu'au ), son successeur le comté du Maramureș ne l'est pas, puisqu'il s'agit d'une division administrative hongroise ;
 parmi les trois grands voïvodats peuplés de roumanophones : la Transylvanie, la Moldavie et la Valachie (nom propre), le premier étant gouverné selon des lois hongroises et allemandes, ne peut pas être qualifié de , tandis que les deux autres peuvent l'être.

Définition 

Aujourd'hui le nom peut désigner en français deux réalités, l'une historique (valachie, nom commun), l'autre géographique actuelle (Valachie, nom propre).

 La région géographique de Valachie en Roumanie actuelle (en roumain : Țara Românească), composée de l'Olténie et de la Munténie ;

 Ce que les historiens nomment une « romanie populaire » c'est-à-dire une communauté romanophone restée sans couverture politique romaine après le retrait des légions face aux Germains : il y en eut de nombreuses entre la Mer du Nord (île de Walcheren aux Pays-Bas) et la Mer Noire (pays « valaques », c'est-à-dire roumanophones) en passant par les Ardennes (« Wallons »), les Vosges d'Alsace (« Welche ») et le Jura suisse (« Welsches »), les Alpes bavaroises (« Walchenthal », « Walchengau », « Walchensee »), les Carpates (« Valachie morave en Moravie tchèque, « Vlachfölds » en Hongrie), les monts Dinariques («Romanija Planina », « Vlašina », « Vlašic » en Bosnie ; Stari Vlah en Serbie) et dans les monts Balkans (« Vlahina », « Vlashina », « Vlachoklissoura »). Les habitants de ces valachies se nommaient eux-mêmes Romans, Romanches, Ladini, Armâni, Aromâni, Cipani, Cinçari, Grãmuşteni, Fãrșeroți, Rãmãni, Rumâni. Aromâni et Rumâni ont donné les mots modernes « Aroumains » et « Roumains », qui ont remplacé le terme antérieur Valaques devenu archaïque. Entre les valachies du bassin du bas-Danube se sont, aux , intercalées des sklavinies slaves.

Les valachies historiques du bas-Danube et des Balkans sont mentionnées dans les sources anciennes pour les distinguer des sklavinies slaves qui s'y multiplient à partir du  :
 mentions anciennes :-- les valachies blanches - en Mésie au  ;-- les valachies noires (« Morlaques », ou Μαβρο-βλάχοι) - dans l'espace ex-yougoslave au  ;-- la Grande valachie (Μεγάλη βλαχία) - en Macédoine et Thessalie au  ;-- la Petite valachie (Μικρή βλαχία) - en Acarnanie au  ;-- le regnum Bulgarorum et Blachorum (« Royaume des Bulgares et des Valaques » appelé "second royaume/empire Bulgare" par les historiens modernes) dans les actuelles Bulgarie et Roumanie méridionale aux  ;
 mentions plus récentes (ces principautés danubiennes ont duré jusqu'au ) :-- la principauté de Valachie ou « Hongro-Valachie » au , issue de l'émigration des chefs des Vlachfölds de Hongrie vers le Danube, qui a fusionné avec la principauté de Moldavie pour former la Roumanie en 1859 ;-- la principauté de Moldavie ou « Bogdano-Valachie » au , qui a fusionné avec la principauté de principauté de Valachie pour former la Roumanie en 1859.

La principauté de Transylvanie incluait de nombreuses valachies (țări, cnezate, jupânii) mais n'en était pas une au sens juridique, puisqu'elle était gouvernée par une aristocratie devenue en majorité hongroise ; elle n'en figure pas moins sur des cartes anciennes sous la dénomination de « Valachie intérieure » (Valachia interior) c'est-à-dire « intérieure » au Royaume de Hongrie dont elle était la vassale.

Les habitants des valachies, gouvernées par une noblesse roumaine selon le jus valachicum (vlach jog en Hongrie), sont les « Valaques » (parfois transcrit par erreur Vlachs, Volokhs ou Wallaches depuis d'autres langues), dénomination qui elle aussi prend soit un sens géographique (habitants du sud de la Roumanie actuelle), soit un sens historique (locuteurs des langues romanes orientales au cours des temps).

À propos des valachies, l'historien Lucien Musset écrit : . Mais, selon Florin Constantiniu de l'Académie roumaine, dans son Histoire sincère du peuple roumain, il n'y a point d'énigme : les romanophones du bassin du bas-Danube étaient surtout des bergers transhumants, nomadisant sur les deux rives du fleuve, entre les Carpates et le Pinde, et si le roumain et l'aroumain font partie de que les linguistes nomment l'« union linguistique balkanique »c'est parce que les langues romanes orientales présentent des structures typiques de ce qu'Arnaud Etchamendy définit comme une « pidginisation pastorale ». Si, du , leur nombre augmente au nord du fleuve et diminue au sud, c'est pour des raisons politiques et économiques : à ce moment le royaume de Hongrie commence à stabiliser la situation au nord, favorisant la sédentarisation des Valaques, tandis qu'au sud, les guerres bulgaro-byzantines de Basile II suivies des violences de la quatrième croisade, de la conquête ottomane et de leurs conséquences, entretiennent au contraire, une insécurité croissante.

États modernes 
Aujourd'hui, on pourrait considérer comme des valachies la Roumanie, état issu de la renaissance culturelle roumaine, dont la Constitution et les lois sont promulguées par des représentants issus en grande majorité du peuple roumain, et dans une moindre mesure la Moldavie, état dont la Constitution et les lois sont le résultat d'une longue série de compromis politiques entre la majorité roumanophone (deux tiers de la population) et les colons slavophones soutenus par la Russie (un tiers de la population). Le roumain est langue officielle dans ces deux pays. Les autres valachies ne sont plus que des noms géographiques ou bien des régions ethnographiques où perdurent quelques minorités romanophones et parfois seulement quelques mots d'origine romane dans la langue slave locale (cas de la Morlaquie et de la Valachie morave).

Controverses nationalistes 
Dans le contexte des nationalismes des ,  et , la notion de « valachie » au sens de « romanie populaire » comme équivalent romanophone des « sklavinies » slavophones, est réfutée avec véhémence selon le principe « absence de preuves irréfutables = preuve indubitable d'absence » ce qui conduit à la cristallisation de deux thèses historiques irréconciliables. La thèse austro-hongroise et germanique surnommée Awarenwüste (« Désert des Avars ») postule que les locuteurs des langues romanes orientales sont apparus exclusivement au sud du Danube et ne sont venus au nord que tardivement après les Magyars, le « droit valaque » n'étant rien d'autre qu'une exemption de taxes accordée par les rois hongrois à leurs nobles pour défricher des terres royales avec des ouvriers agricoles valaques serfs, importés des Balkans. La thèse bulgaro-yougoslave postule que les locuteurs des langues romanes orientales sont apparus exclusivement au nord du Danube et ne sont venus au sud que tardivement après les Slaves et en très petit nombre.

La contradiction entre ces deux thèses largement diffusées crée l'illusion historiographique d'une disparition totale des langues romanes orientales durant mille ans, suivie d'une réapparition inexpliquée tardive. Certains historiens roumains comme Gheorghe I. Brătianu en ont profité pour qualifier les Roumains d'« énigme et miracle historique » tandis que d'autres s'appuient sur la linguistique, la toponymie et l'archéologie pour montrer que les romanophones orientaux, principalement pasteurs transhumants durant les périodes anciennes, n'ont certes pas fondé de grands et puissants royaumes, mais n'ont pas pour autant considéré le grand fleuve comme une frontière infranchissable. Tous ces auteurs usent et abusent, pour se discréditer les uns les autres, de la méthode hypercritique.

Bibliographie 

Ces ouvrages ont également servi à l'établissement des cartes jointes :
 Atlas istorico-geografic de l'Académie roumaine, Bucarest 1995, ,
 Alexandru Filipașcu, Istoria Maramureșului, Bucarest 1940, 270 p.,
 Dinu Giurescu, Istoria ilustrată a Românilor, éd. Sport-Turism, Bucarest 1981, ,
 G. I. Brătianu, Recherches sur Vicina et Cetatea Albă, Univ. de Iași, 1935,
 Florin Constantiniu et al., Istoria lumii în date, éd. Enciclopedică, Bucarest 1971, 
 Théophane le Confesseur et Georges Cédrène, in : Nicolae Iorga, Teodor Capidan, Constantin Giurescu : Histoire des Roumains, éd. de l'Académie roumaine,
 Nicolae Iorga, Istoria românilor, Part II, Vol. 2, Oameni ai pământului (avant l'an 1000), Bucarest, 1936, 352 p. and Vol. 3, Ctitorii, Bucarest, 1937, 358 p.,
 Thede Kahl, Rumänien: Raum und Bevölkerung, Geschichte und Gesichtsbilder, Kultur, Gesellschaft und Politik heute, Wirtschaft, Recht und Verfassung, Historische Regionen
 Chroniques de Jean Skylitzès, 976, in : Petre Ș. Năsturel, Études d'Histoire médiévale, Inst. d'Histoire "Nicolae Iorga", vol. XVI, 1998,
 Ion Nistor, L'origine des Roumains des Balkans et les Valaches d'Épire et de Thessalie, annales de l'Académie roumaine, série 3, tome 2, mém. 7, Bucarest 1944
 Constantin-Mircea Ștefănescu, Nouvelles contributions à l’étude de la formation et de l’évolution du delta du Danube, Paris, Bibliothèque nationale, 1981,
 Gheorghe Postică, Civilizația veche românească din Moldova, éd. Știința, Chișinău 1995,
 George Vâlsan: Opere Alese (dir.: Tiberiu Morariu), éd. științifică, Bucarest 1971.

Notes 

 
Pays ou peuple au Moyen Âge